Соста́в — предмет (множество), включающий (включающее) в себя множество частей (элементов, компонентов), а также описание качества, количества и иных характеристик частей такого предмета (множества).

 Химический состав
 Фазовый состав

 Железнодорожный состав

 Личный состав

 Плавсостав
 Плавсостав (программный комплекс)

 Состав — фильм 2006 года.

См. также 
 Составное число
 
 Композит